2 miejscowości w Estonii:
 Juula – wieś w prowincji Rapla, w gminie Rapla.
 Juula – wieś w prowincji Jõgeva, w gminie Tabivere.